Schübbe ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Wilhelm Schübbe, deutscher Mediziner
 Norbert Schübbe (* 1961), deutscher Fußballspieler